Evans kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Evans (udde),

Frankrike 

 Évans, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

USA 

 Evans, Georgia, ort, Columbia County, 
 Evans, Colorado, ort, Weld County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar